Мужская сборная ветеранов Новой Зеландии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Новую Зеландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

Ссылки 
 Новая Зеландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии

См. также 
 Мужская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Женская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Новой Зеландии по кёрлингу

Новая Зеландия
Кёрлинг в Новой Зеландии
Кёрлинг